Small Change är ett album gjort av Tom Waits 1976.

Låtlista
Låtarna skrivna av Tom Waits.

"Tom Traubert's Blues (Four Sheets To the Wind In Copenhagen)"
"Step Right Up"
"Jitterbug Boy"
"I Wish I Was In New Orleans (In the Ninth Ward)"
"The Piano Has Been Drinking (Not Me)"
"Invitation To the Blues"
"Pasties And a G-String (At the Two O'Clock Club)"
"Bad Liver And a Broken Heart (In Lowell)"
"The One That Got Away"
"Small Change (Got Rained on with His Own .38)"
"I Can't Wait To Get Off Work"

Musikalbum 1976
Album av Tom Waits